Colina peut désigner :

Toponymes

Colina : une ville de l'État de São Paulo.

Colina : commune de la Province de Chacabuco ;

Colina : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Colina : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Petit dans l'État de Falcón.

Biologie 
 Colina : un genre de mollusques de la famille des Cerithiidae. 

Homonymie de toponyme